R47 peut faire référence à :
 BMW R 47, une moto du constructeur allemand BMW ;
 Troubles du langage, non classés ailleurs, d’après la Classification internationale des maladies ; 
 La phrase de risque : « Peut causer des malformations congénitale.», sur les étiquettes des produits chimiques.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres